Gülzow steht für:

Orte
 Gülzow (bei Stavenhagen), Gemeinde Gülzow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 Gülzow (Lauenburg), Gemeinde im Kreis Herzogtum Lauenburg in Schleswig-Holstein
 Gülzow-Prüzen, Gemeinde im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern
 Gülzow, deutscher Name der Stadt Golczewo in der Woiwodschaft Westpommern

Familienname
 Adalbert Gülzow (1862–1933), deutscher Musiker
 Claudia Gülzow, deutsche Maklerin
 Erich Gülzow (1888–1954), Historiker
 Erik Gülzow (* 1994), deutscher Handballspieler
 Gerhard M. Gülzow (1904–1980), deutscher evangelischer Geistlicher in Danzig und Lübeck
 Hartmut Gülzow (* 1932), deutscher General der Bundeswehr
 Henneke Gülzow (1938–1997), deutscher evangelischer Theologe
 Martin Gülzow (1910–1976), deutscher Internist, Endokrinologe
 Matthias Gülzow (* 1965), deutscher Psychologe und Journalist